Haarmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Haarmeyer (* 1957), deutscher Journalist
 Paul Haarmeyer (1928–2014), deutscher Politiker (CDU), MdHB